Zarrentin bezeichnet Orte in Mecklenburg-Vorpommern:
 die Stadt Zarrentin am Schaalsee im Landkreis Ludwigslust-Parchim (bis 2004 Zarrentin)
 das Amt Zarrentin im Landkreis Ludwigslust-Parchim
 einen Ortsteil der Gemeinde Sassen-Trantow im Landkreis Vorpommern-Greifswald
 einen Ortsteil der Gemeinde Gransebieth im Landkreis Vorpommern-Rügen
 einen Ortsteil der Gemeinde Rubkow im Landkreis Vorpommern-Greifswald
Siehe auch:
Zarenthin
Zarenthien
 Zarrenzin